REPS!, een veelzijdig boek met allerlei soorten trainingsmethoden in het bodybuilding, ook van de kampioenen bij zowel de mannen als vrouwen. Uitgegeven door Robert Kennedy in 1986;
Reps (bodybuilding), een term voor hele repetities van een oefening (met gewichten of het eigen lichaamsgewicht);
REP'S, een Nederlandse evenementenorganisatie dat zich vooral richt op het voorzien van personele diensten bij bepaalde evenementen zoals beveiliging en verkeersregelaars.